Ісса Лайе Лукас Жан Діоп (;   9 січня 1997 року, Тулуза, Франція) — французький професійний футболіст, центральний захисник футбольного клубу Прем'єр-ліги «Фулгем».
Діоп розпочав свою кар'єру в рідному клубі «Тулуза», дебютувавши за основний склад у сезоні 2015–2016. У 2017 році він став капітаном клубу, а в 2018 році перейшов до англійського клубу «Вест Гем Юнайтед», підписавши контракт за клубну рекордну суму.

Статистика виступів

Статистика клубних виступів 
Станом на 4 січня 2022 року

Титули і досягнення 
 Чемпіон Європи (U-19): 2016

Посилання 
 
 
 

Французькі футболісти
Французькі футбольні легіонери
Футболісти «Тулузи»
Футболісти «Вест Гем Юнайтед»
Футбольні легіонери в Англії